Александр Барсуков:
 Барсуков, Александр Николаевич (1891—1958) — русский учёный-математик, педагог.
 Барсуков, Александр Петрович (род. 1965) — белорусский государственный деятель, генерал-лейтенант милиции.
 Барсуков, Александр Платонович (1839—1914) — русский историк, генеалог, геральдист.